O Admiral Ushakov (em russo: Адмирал Ушаков), é o último contratorpedeiro que compõe a classe Sovremennyy. O navio foi comissionado em 30 de dezembro de 1993, e se encontra no serviço ativo na frota do Norte.

Características gerais

Comando e controle

Os sistemas de combate do navio podem usar dados de designação de destino a partir de sensores ativos e passivos do navio, de outros navios da frota, a partir de aviões de vigilância ou através de um link de comunicação de helicóptero do navio. A suíte de defesa multi-canal é capaz de atingir vários alvos simultaneamente.

 Tipo:	Contratorpedeiro anti-aeronave e anti-navio
 Deslocamento:	padrão: 6,200, carga total: 7,940 t
 Largura: 17.3 m
 Calado: 6,5 m
 Propulsão: 2 turbinas de eixo a vapor, 4 caldeiras de 100.000 shp (75.000 kW), 2 hélices fixas, 2 turbo-geradores, e 2 geradores a diesel
 Velocidade: 32.7 nós
 Alcance: 14.000 milhas náuticas em 14 kt
 Complemento: 350 sensores e sistemas de processamento de radar: aquisição de alvos aérea, 3 × radares de navegação, radares de controle de arma de fogo de 130 mm, 30 milímetros radar de controle de fogo arma de defesa aérea Sonar radar de controle de arma de fogo Sonar de 30 mm; Radar ativo e passiva sub-quilha sonar, sistema anti-navio de controle de fogo de mísseis, de defesa aérea, do sistema de controle de fogo de mísseis e torpedos, sistema de controle de fogo, guerra eletrônica
 Armamento:

Mísseis e canhões:

 2 × lançadores de 4 x mísseis anti-navio P-270 Moskit SSM (SS-N-22 'Sunburn')
 2 × lançadores de 24 x mísseis anti-aeronave Shtil SAM (SA-N-12 'Grizzly')
 2 x canhões AK-130-MR-184 de 130 mm com 2 calibres cada (4 calibres)
 4 × metralhadoras CIWS AK-630 de balas de 30 mm

Anti-submarino:

 4 × (2 × 2) 533 mm tubos de torpedo tubos de torpedo de 533 mm
 2 × lançadores de foguetes anti-submarino RBU-1000 de 300 mm
Aeronaves: 1 × 'Ka-27 'Helix'

Ver também
 Marinha da Rússia
 Classe Sovremennyy

Ligações externas

 "Noticias de la Armada de la Federación Rusa (em espanhol): Fonte do ficheiro
 "Battlecruiser Soviética Kirov" Ler frase: "Em junho de 2004, o nome do Almirante Ushakov foi transferido para a classe destroyer Sovremenny Besstrashny."

Navios da Marinha da Rússia
Contratorpedeiros
Navios de 1991